Раймонди () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Раймонди, Антонио (1826—1890) — итальяно-перуанский учёный, исследователь, географ, натуралист.
 Раймонди, Вальтер — итальянский шашист играющий в итальянские шашки, чекерс и международные шашки.
 Раймонди, Гвидо (род. 1953) — итальянский юрист, председатель Европейского суда по правам человека.
 Раймонди, Джанни (1923—2008) — итальянский оперный певец.
 Раймонди, Луиджи (1912—1975) — итальянский кардинал и ватиканский дипломат.
 Раймонди, Маркантонио (ок. 1479—1534) — итальянский гравёр.
 Раймонди, Пьетро (1786—1853) — итальянский композитор.
 Раймонди, Руджеро (род. 1941) — итальянский оперный певец (бас-баритон) и актёр.
 Раймонди, Франка (1932—1988) — итальянская певица, представительница Италии на первом конкурсе песни «Евровидение-1956».
 Раймонди, Энрике (род. 1937) — эквадорский футболист.